Pterodon:
 Pterodon — чешская компания-разработчик компьютерных игр.
 Pterodon (растение) — род растений семейства Бобовые.